Il singolare  del Copa Colsanitas 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo è Lara Arruabarrena-Vecino, che è stata battuta nei quarti da Karin Knapp. La campionessa è Jelena Janković che ha battuto per 6-1, 6-2

Teste di serie

 Jelena Janković (Campionessa)
 Alizé Cornet (secondo turno)
 Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)

  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)

Qualificate

 Sharon Fichman (primo turno)
 Beatriz García Vidagany (primo turno)

 Teliana Pereira (semifinale)
 Tereza Mrdeža (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Copa Colsanitas 2013
WTA Tour 2013